Die Liste der Rugby-Union-Länderspiele zwischen Neuseeland und Südafrika umfasst alle Pflicht- und Freundschaftsspiele zwischen den Rugby-Union-Nationalmannschaften von Neuseeland (All Blacks) und Südafrika (Springboks).

Das erste Länderspiel zwischen Neuseeland und Südafrika fand am 13. August 1921 in Dunedin statt. Vor Beginn der professionellen Ära fanden 42 Spiele statt, von denen 21 von Südafrika und 18 von Neuseeland gewonnen wurden. Seit Beginn der professionellen Ära fanden 61 Spiele statt, von denen 43 von Neuseeland und 17 von Südafrika gewonnen wurden.

Seit 2004 spielen Neuseeland und Südafrika um den Freedom Cup, seit 2012 im Rahmen der Rugby Championship.

Übersicht der Spiele

Spielbilanz

Weblinks 
 Liste auf ESPN
 Statistiken auf Allblacks.com
 Statistiken auf Rugbydata.com

Neuseeland Südafrika
Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft
Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft